Нюрнбе́ргский проце́сс:

 Нюрнбергский процесс — международный судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии.
 Последующие Нюрнбергские процессы — цикл из 12 судебных процессов, проходивших после главного Нюрнбергского процесса.
 Нюрнбергский процесс (фильм) — художественный фильм Стэнли Крамера.